Йозеф Карл (Пепи) Грубер (; ) — австрийский футбольный тренер. Наибольшую известность получил в Нидерландах, тренировал команды: ДОС, ДВС, «Аякс», ВВВ и «Витесс». Под его руководством клуб ДОС в сезоне 1957/58 выиграл чемпионат Нидерландов. В 1967 году был тренером американской команды «Питтсбург Фантомс».

Биография 

Йозеф Грубер, более известный как Пепи Грубер, родился в 1912 году в городе Вене.

Тренерскую карьеру в Нидерландах Грубер начал в 1954 году в клубе «Витесс» из города Арнема. Предыдущий тренер, Ян Зонненберг, руководил командой с 1949 года. За три сезона Йозеф смог вывести команду в Первый дивизион Нидерландов. Будучи тренером клуба, Йозеф в августе 1956 года занимался подготовкой второй сборной Нидерландов. В 1957 году Грубер покинул «Витесс» и возглавил утрехтский клуб ДОС. В первый же сезон команда смогла выиграть титул чемпионов Нидерландов. В следующем сезоне Йозеф был тренером ДВС, но затем вновь вернулся в ДОС.

В 1962 году Грубер возглавил амстердамский «Аякс», в сезоне 1962/1963 его команда заняла второе место после ПСВ. Затем Йозеф провёл один сезон в ВВВ, а затем, в 1964 году вновь вернулся «Витесс», но уже в сентябре 1966 года Йозеф был уволен из «Ветесса»
, из-за разногласий с руководством клуба.

В 1967 году Грубер отправился в США, где возглавил новый клуб «Питтсбург Фантомс», участвовавший в Национальной Профессиональной Футбольной Лиги. Позже в команде появилось несколько нидерландских футболистов, Тео Лазеромс, Пит де Грот, а также бывшие игроки «Аякса» — Ко Принс и Бертус Хогерман. В первом матче под руководством Грубера его команда потерпела поражение от клуба «Балтимор Бэйс» со счётом 5:3. Поначалу команда Грубера шла в лидерах в своём Восточном дивизионе, но постепенно команда превратилась в аутсайдера.

В сентябре 1967 года Грубер скончался от сердечного приступа в возрасте 55 лет во время своего отпуска в родном городе Вене.

Достижения 
Чемпион Нидерландов (1)  1957/1958

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступления «Аякса» под руководством Грубера 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Алеманния» Ахен
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Алеманния» Ахен
Тренеры ФК «Витесс»
Тренеры ФК ДОС
Тренеры ФК ДВС
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК ВВВ-Венло
Тренеры ФК «Питтсбург Фантомс»